Peiper je priimek več oseb:
 Tadeusz Peiper (1891-), poljski pesnik, pisatelj in kritik
 Joachim Peiper (1915-1976), nemški častnik Waffen-SS